Анете Екабсоне-Жогота (; родилась 12 августа 1983 года в Риге, СССР) — латвийская профессиональная баскетболистка.

Биография

Карьера в Латвии 
Карьера Екабсоне началась в 1997 году. Выступая за рижский ТТТ, в 1999 году Анете стала чемпионкой Латвии. С 2001 по 2002 год выступала за РТУ Клондайк.

Карьера во Франции 
В 2002 году переехала во Францию и начала выступать за французские клубы. С 2002 по 2004 год Анете играла за «УСО Мондвиль». Затем она подписала контракт с клубом «Бурж» в составе которого выиграла в сезонах 2004, 2005 серебряную медаль французского чемпионата, Кубок Федерации и Кубок Франции. В начале 2006 года она была признана лучшей молодой баскетболисткой 2005 года. В следующем сезоне, в составе «Бурж» выиграла все три французских турнира: чемпионат страны, Кубок Франции и Кубок Федерации.

Карьера в России 
В 2006 году подписала контракт с московским «Динамо». В своём дебютном сезоне за динамовцев стала обладательницей Кубка Европы. В начале 2008 года названа лучшей баскетболисткой 2007 года по версии ФИБА. Кроме того, в 2007 году итальянская газета La Gazzetta dello Sport признала Анету лучшей баскетболисткой в Европе сезона 2007. В 2008 году признана лучшей спортсменкой Латвии.

В 2009 году Екабсоне подписала контракт с другим клубом из Москвы, «Спартаком» из Московской области.

В 2009 году Анете была во второй раз подряд признана лучшей спортсменкой Латвии.

В апреле 2010 года Екабсоне стала первой латвийской баскетболисткой, которой удалось одержать победу в Евролиге ФИБА.

Карьера в США 
13 февраля 2009 года Анете Екабсоне подписала контракт с клубом женской национальной баскетбольной ассоциации «Коннектикут Сан». В своем дебютном сезоне Анете 27 раз появлялась на площадке (16 игр в стартовом составе), в среднем набирая 9,4 очков за игру. В 2010 году Анете продлила контракт с «Коннектикут Сан» ещё на два сезона.
В феврале 2011 года объявила что не будет выступать в WNBA, в сезоне 2011.

Карьера в Турции 
В январе 2011 года подписала контракт с турецким «Фенербахче», в составе которого стала чемпионкой Турции и четвертьфиналисткой Евролиги.

Возвращение в Россию 
В мае 2011 года подписала контракт с УГМК из Екатеринбурга. В составе лисиц Екабсоне стала чемпионкой России и обладательницей Кубка России. В январе 2012 года получила серьезную травму (разрыв связок левого колена) и пропустила остаток сезона.

Достижения 
 1999 — чемпионка Латвии
 2006 — чемпионка Франции
 2007 — обладательница Кубка Европы
 2010 — обладательница Евролиги
 2011 — чемпионка Турции
 2012, 2013, 2014 — чемпионка России
 2015, 2016 — бронзовый призёр чемпионата России
 2013, 2014 — обладатель Кубка России
 2013 — победитель Евролиги
 2013 — обладатель Суперкубка Европы
 Бронзовый призёр Евролиги: 2014, 2015
 2014 — победитель WNBA

Личная жизнь 
Анете Екабсоне — дочь бывшего латвийского баскетболиста Андриса Екабсона, серебряного призёра чемпионат мира по баскетболу 1986 года. Замужем.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте WNBA 
 Профиль на сайте fibaeurope.com 
 Статистика на сайте basketball-reference.com 

Баскетболисты Латвии
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки сборной Латвии по баскетболу
Игроки ЖБК ТТТ Рига
Игроки ЖБК «Мондвиль»
Игроки ЖБК «Бурж»
Игроки ЖБК «Динамо» Москва
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки ЖБК «Спарта&К»
Игроки ЖБК «Фенербахче»
Игроки БК УГМК
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Динамо» Курск